Sofala ist der Name folgender Orte:
 Provinz Sofala, eine Provinz Mosambiks
 eine Stadt in Mosambik, siehe Sofala (Mosambik)
 eine Stadt in Australien, siehe Sofala (Australien)

Sofala steht für:
 einen Asteroiden, siehe (1393) Sofala
 die Schelfzone vor der Küste Mosambiks, siehe Sofalabank